2040 steht für:
 die natürliche Zahl 2040
 2040, Schaltjahr

 2040 (2009), US-amerikanischer Pornofilm von Brad Armstrong
 2040 (2019) (2040 – Wir retten die Welt!), australischer Dokumentarfilm von Damon Gameau 

Siehe auch:
 2040 v. Chr.